Андре́й Алекса́ндрович Кири́ллов:
 Кириллов, Андрей Александрович (1854—1922) — русский богослов, публицист и краевед.
 Кириллов, Андрей Александрович (род. 1967) — советский и российский лыжник.